Поменяться местами — название фильмов.
 Поменяться местами или «Их поменяли местами» () — комедийный кинофильм режиссёра Джона Лэндиса с участием Эдди Мерфи и Дэна Эйкройда.
 Поменяться местами () — французская романтическая комедия 2019 года, снятая режиссёром Юго Желеном.